Болтрушевич — фамилия. Представители:
 Болтрушевич, Илья Эдуардович (род. 1999) — белорусский футболист, защитник. Сын Эдуарда Болтрушевича.
 Болтрушевич, Эдуард Эдуардович (род. 1971) — белорусский футболист, защитник. Отец Ильи Болтрушевича.